Шахсеван () — село в Шахсеванском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от этнографической группы азербайджанцев шахсевенов.

История 
В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Агджабеды Агдамского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Гюсюлинский сельсовет в Агджабединском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 года село Шахсеван входило в Гюсюлинский сельсовет Агджабединского района Азербайджанской ССР, но в 1970-х годах переподчинено Муганлинскому сельсовету.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Муганлинского административно-территориального округа был учрежден Шахсеванский муниципалитет Агджабединского района.

14 декабря 2004 года из состава Муганлинского административно-территориального округа выделен новый, Шахсеванский.

География 
Шахсеван расположен в Карабахской степи.

Село находится в 45 км от райцентра Агджабеди и в 325 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Агдам (действующая — Халадж).

Село находится на высоте 95 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается хлопководством, выращиванием зерна и животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,2 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, клуб, медицинский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агджабединского района